Concentration – cortometraggio del 1914 diretto da Anthony O'Sullivan
Concentration – serie tv del 1997
Concentration – cortometraggio del 2011 diretto da Paul Butler
Concentration – cortometraggio del 2013 diretto da Dan Dorland
Concentration – quiz televisivo per bambini, trasmesso negli Stati Uniti dal 1958 al 1991